Carnegie Free Library ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Carnegie Free Library (Kalifornien), NRHP-Nr. 86000101
 Carnegie Free Library (Allegheny County, Pennsylvania), NRHP-Nr. 80003402
 Carnegie Free Library (Fayatte County, Pennsylvania), NRHP-Nr. 81000542
 Carnegie Free Library (South Carolina), NRHP-Nr. 00000587
 Carnegie Free Library (Wisconsin), NRHP-Nr. 88003069

Siehe auch:
 Carnegie Free Public Library